Ginter – imię męskie
 Gunther – król Burgundów w początkach V w. n.e.
 Günther – szwedzki piosenkarz i model.

cs:Seznam vedlejších postav v Přátelích#Gunther